Тю́рина да́ча (также «Тю́ринка») — исторический район Харькова, расположенный в восточной части города. Застройка по большей части представляет собой частный сектор. Назван по имени располагавшейся здесь в XIX веке загородной дачи действительного статского советника, землевладельца Фёдора Тюрина (1801—1870).

Географическое положение 
Тюринка находится в восточной части Харькова, в Киевском и Московском административных районах (в основном, в Киевском). Тюринка является историческим районом Салтовки.

С северной стороны район ограничен рекой Харьков, отделяющей Тюринку от Журавлёвки. На восточной границе района находится ТЦ Барабашова. С юга район ограничен улицей Академика Павлова. Западная граница района проходит по улице Соединённой, отделяющей Тюрину дачу от Рашкиной дачи, или же соединяющей эти две части города.

История и название 
Тюринка — самый старый район Салтовки. Возник первоначально вокруг Тюрина озера. 

Название своё Тюрина дача получила от имени землевладельца действительного статского советника Фёдора Тюрина, владевшего этими землями в XIX веке.

В 1860 году из дачи Тюрина был выделен участок земли, получивший название хутора Наумовского, в котором стал проживать сын Фёдора Тюрина, коллежский советник Александр Тюрин.

Достопримечательности 
 Тюрино озеро
 Парк Памяти (бывший Комсомольский парк)
 Минеральный источник Харьковская-2
 Харьковский метромост

Социальная сфера 
 На территории Тюриной дачи находится 23-я Харьковская гимназия.
 Почтовое отделение № 161.

Известные жители Тюринки 
 Эдуард Лимонов (Савенко) — писатель, лидер Национал-большевистской партии.
 Жан Новосельцев — журналист, телеведущий (Рашкина дача)

Галерея

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Исторические районы Харькова